

Sigle 
 Western Kentucky University – università statunitense

Codici 
 wku – codice ISO 639-3 della lingua kunduvadi